

Geografia 
 Isola Slipper – isola della Nuova Zelanda

Persone 
 Jack Slipper – pugile inglese
 James Slipper – rugbista a 15 australiano